Illa Sverdrup (Groenlàndia). Illa del nord de Groenlàndia
 Illa Sverdrup (Rússia). Illa de Rússia, al mar de Kara
 Illes Sverdrup. Conjunt d'illes del Canadà